Финал в командном первенстве среди женщин на XXX Олимпийских играх состоялся 31 июля 2012 года с 16:30 до 18:40 по местному времени. За медали боролись 8 лучших команд по результатам квалификации.

Призёры

Финал 

 * - В скобках указано место на снаряде среди команд

Квалификация

Ссылки 
 Спортивная гимнастика на официальном сайте игр